Kratzer bezeichnet:
 eine kleine Vertiefung in einer sonst planen Oberfläche, siehe Kratzer (Oberflächentechnik)
 eine kleinere Schürfwunde
 ein Werkzeug zum Kratzen, siehe Eiskratzer, Hufkratzer und Rückenkratzer
 ein Stamm parasitischer Würmer (Acanthocephala), siehe Kratzwürmer
 eine Förderanlage für Schüttgut, siehe Kratzerförderer
 einen Berg in den Allgäuer Alpen, siehe Kratzer (Berg)
 einen Vorgipfel des Hirschbergs (Kreuth) unweit des Tegernsees
 eine steinzeitliche Geräteform Kratzer (Archäologie)

Kratzer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kratzer (1893–1983), deutscher theoretischer Physiker
 Alfred Kratzer (1935–2008), deutscher Fußballspieler
 Alois Kratzer (1907–1990), deutscher Skispringer
 Angelika Kratzer, deutsche Linguistin und Hochschullehrerin
 Ashley Kratzer (* 1999), US-amerikanische Tennisspielerin
 Elke Kratzer (* 1971), deutsche Filmproduzentin, Autorin und Regisseurin
 Evi Kratzer (* 1961), Schweizer Skilangläuferin
 Hans Kratzer (1874–1951?), deutscher Maler
 Henri Kratzer (1934–2005), Schweizer Herpetologe
 Hertha Kratzer (* 1940), österreichische Schriftstellerin
 Jakob Kratzer (1892–1974), deutscher Jurist, Verwaltungsrichter
 Jan Kratzer (* 1970), deutscher Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler
 Kaspar Kratzer (1545–nach 1585), deutscher Jesuit und lutherischer Theologe
 Leon Kratzer (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Nicolaus Kratzer (1487–1550), deutscher Humanist, Mathematiker und Astronom
 Nils-Johannes Kratzer (* 1973), deutscher Fachanwalt für Arbeitsrecht und Strafverteidiger
 Rupert Kratzer (1945–2013), deutscher Bahnradsportler
 Sophie Kratzer (1989–2020), deutsche Eishockeyspielerin
 Tobias Kratzer (* 1980), deutscher Opern- und Schauspielregisseur

Siehe auch:

 Wolkenkratzer
 Gratzer
 Kratzermühle
 Krazer
 Katzer